Azerbeidzjaans basketbalteam (mannen)
 Azerbeidzjaans basketbalteam (vrouwen)